Ceva puede referirse a:

 las siglas del Campeonato de España de Vuelo Acrobático; o
 Ceva, una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.